Альмо́н-ле-Жюни́ (, ) — коммуна на юге Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Деказвиль. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12004.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 130 км северо-восточнее Тулузы, в 36 км к северо-западу от Родеза.

Население

Экономика 

В 2007 году среди 275 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 217 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 217 активных работали 214 человек (119 мужчин и 95 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 58 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон